Делба — абхазская фамилия. Известные носители:

 Делба, Владимир Валерьевич (род. 1974) — абхазский политический деятель, экономист, министр финансов Республики Абхазия.
 Делба, Владимир Михайлович (род. 1946) — российский и абхазский писатель, художник.
 Делба, Михаил Константинович (1905—?) — советский государственный и партийный деятель.